Guillermo de Montferrato puede hacer referencia a:

Personas
Guillermo I de Montferrato (?-?), fue un empresario editorial.
Guillermo II de Montferrato (muerto hacia 961), fue co-marqués de Montferrato.
Guillermo III de Montferrato (970-1042), fue marqués de Montferrato y conde de Vado.
Guillermo IV de Montferrato (1030-1100), fue marqués de Montferrato.
Guillermo V de Montferrato (1115-1191), fue marqués de Montferrato.
Guillermo de Montferrato, conde de Jaffa y Ascalón hacia 1140-1177), fue el Conde de Jaffa y Ascalón.
Guillermo VI de Montferrato (aprox. 1173-1225), fue marqués de Montferrato.
Guillermo VII de Montferrato (1240-1292), fue marqués de Montferrato.
Guillermo VIII de Montferrato (1420-1483), fue marqués de Montferrato.
Guillermo IX de Montferrato (1486–1518), gobernó en marquesado de Montferrato.